Hans-Beimler-Schule steht für:

 Hans-Beimler-Schule, früherer Name der Rolandschule Perleberg
 Hans-Beimler-Oberschule, ehemalige Schule in Eilenburg, heute Gebäude des Martin-Rinckart-Gymnasiums
 Hans-Beimler-Oberschule, früherer Name des Henfling-Gymnasiums Meiningen
 Hans-Beimler-Oberschule, früherer Name des Freien Gymnasiums Penig
 Polytechnische Oberschule Hans Beimler, früherer Name des Johannes-Kepler-Gymnasiums Chemnitz
 Polytechnische Oberschule Hans Beimler, früherer Name der Berufsbildenden Schulen J.P.C. Heinrich Mette Quedlinburg
 Polytechnische Schule Hans Beimler, früherer Name des GutsMuths-Gymnasiums, Quedlinburg
 Verkehrspolizei-Schule „Hans Beimler“, frühere Ausbildungsschule in Magdeburg der Deutschen Volkspolizei der DDR